Hirai ist der Familienname folgender Personen:

 Hirai Baisen (1889–1969), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Hirai Fujio (1911–1993), japanischer Schriftsteller unter dem Künstlernamen Noguchi Fujio
 Ken Hirai (* 1972), japanischer R&B- und J-Pop Sänger
 Hirai Minoru (1903–1998), Begründer des Kōrindō-Aikidō
 Naohito Hirai (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Shinji Hirai (* 1961), japanischer Politiker
 Hirai Tarō (1905–1973), japanischer Politiker
 Kazuo Hirai (* 1960), japanischer Manager
 Shintarō Hirai (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Shōki Hirai (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Tomisaburō Hirai (1906–2003), japanischer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Hirai Yasutarō (1896–1970), japanischer Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre